

Сен-Жорж () — муніципалітет у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ло і Гаронна
 Сен-Жорж () — муніципалітет у регіоні Окситанія, департамент Тарн і Гаронна
 Сен-Жорж () — муніципалітет у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта
 Сен-Жорж () — муніципалітет у регіоні Лотарингія, департамент Мозель
 Сен-Жорж () — муніципалітет у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Канталь
 Сен-Жорж () — муніципалітет у регіоні Окситанія, департамент Жер
 Сен-Жорж () — муніципалітет у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале

Сен-Жорж — громада в кантоні Во